

Крупська сільська рада — Мінська область, Крупський район

Крупська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район
 Крупська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район

Крупська сільська рада — колишня назва Карлівської сільської ради Кіровоградська область, Кропивницький район

Див. також 
 Крупська
 Сільська рада